Ел Сеис има више значења:

 Ел Сеис (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сеис (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сеис (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сеис (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сеис (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сеис (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сеис (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику